Маринки:
 Маринки — семейство рыб;
 Маринки — деревня в России:
 Маринки — в Данковском районе Липецкой области;
 Маринки — в Жуковском районе Калужской области.

См. также 
 Маринка